Itillinnguaq bezeichnet:
 Itillinnguaq (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Itillinnguaq (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Itillinnguaq (Sund), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland